Новозыково — название населенных пунктов в России:
 Новозыково — село в Красногорском районе Алтайского края.
 Новозыково — посёлок в Гаринском округе Свердловской области.